Морисон има више значења:
 Џим Морисон, амерички музичар
 Ван Морисон
 Стивен Морисон, амерички адмирал
 Џон Морисон (шахиста), 
 Округ Морисон (Минесота)
 Морисон (Ајова)
 Морисон (Илиноис)
 Морисон (Колорадо)
 Морисон (Мисури)
 Морисон (Оклахома)
 Морисон (Тенеси)